

Aardrijkskunde 
Évans, gemeente in Frankrijk
Evans (Colorado), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
Evans (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
Evans City, een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Evans County, county in de Amerikaanse staat Georgia
Evans Head, plaats in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales
Kaap Evans, kaap op Antarctica

Fictief figuur 
Harper Evans, personage uit de Amerikaanse televisieserie Wizards of Waverly Place
Marlena Evans, personage uit de Amerikaanse soapserie Days of our Lives
Martin Evans, personage uit de gelijknamige stripreeks
Sam Evans, personage uit de Amerikaanse televisieserie Glee

Personen met de achternaam Evans 
Alan Evans, Brits dartspeler
Alana Evans, Amerikaans pornoactrice
Alice Evans, Brits actrice
Anne Evans, Brits sopraan
Arthur John Evans, Engels archeoloog
Bill Evans, Amerikaans jazzpianist
Bill Evans, Amerikaans saxofonist
Blair Evans, Australisch zwemster
Bob Evans, Brits Formule 1-coureur
Brad Evans, Amerikaans voetballer
Brad Evans, Nieuw-Zeelands wielrenner
Cadel Evans, Australisch wielrenner
Cameron Evans, Canadees wielrenner
Carl T. Evans, Amerikaanse acteur, filmregisseur en schrijver
Ched Evans, Welsh voetballer
Chick Evans, Amerikaans golfer
Chris Evans, Amerikaans acteur
Chris Evans, Brits presentator
Corry Evans, Noord-Iers voetballer
Daniel Evans, Brits tennisser
Dave Evans, Brits zanger
David Howell Evans, beter bekend als The Edge, de gitarist van de Ierse band U2
Demi Evans, Amerikaans jazzzangeres
Dik Evans, Iers gitarist
Donald Evans, Amerikaans politicus en zakenman
Edith Evans, Engels actrice
Elfyn Evans, Brits rallyrijder
Ernest Evans, beter bekend als Chubby Checker, Amerikaans zanger
Faith Evans, Amerikaans zangeres
Frederick H. Evans, Brits fotograaf
Gareth Evans, Australisch politicus
Gareth Evans, Welsh filmregisseur, scenarist, editor en producent
George Evans, Engels voetballer
Gil Evans, Canadees-Amerikaans jazzmusicus
Gladys Clare Evans, beter bekend als Gladys George, Amerikaans actrice
Grant Evans, Schots voetballer
Gwyndaf Evans, Brits rallyrijder
Gwynne Evans, Amerikaans waterpolospeler en zwemmer
Hilary Evans, Brits beeldend archivaris, paranormaal auteur en onderzoeker
Indiana Evans, Australisch actrice
Janet Evans, Amerikaans zwemster
Jonny Evans, Noord-Iers voetballer
John Evans, officiële naam van John Evan, Brits keyboardspeler van de band Jethro Tull
John Evans, Britse man, ooit oudste man ter wereld
Judith Evans, beter bekend als Judy Greer, Amerikaans actrice
Kevin Evans (doorverwijspagina), meerdere personen
Kris Evans, Hongaars pornoacteur
Lee Evans (doorverwijspagina), meerdere personen
Linda Evans, Amerikaans actrice
Lisa Evans, Schots voetbalster
Luke Evans, Brits acteur
Madge Evans, Amerikaans actrice en model
Margie Evans, Amerikaans blues- en gospelzangeres
Mark Evans, Australisch bassist
Mark Evans, Canadees roeier
Martin Evans, Brits wetenschapper
Marty Evans, Amerikaans schout-bij-nacht en bestuurder
Mary Ann Evans, beter bekend onder haar pseudoniem George Eliot, Brits schrijfster
Mary Beth Evans, Amerikaans actrice
Michael Evans, Canadees roeier
Michael Evans, Nederlands voetballer
Mike Evans, Amerikaans acteur en schrijver
Mitch Evans, Nieuw-Zeelands autocoureur
Nick Evans, Brits trombonist
Noreen Evans, Amerikaans politica
Orrin Evans, Amerikaans jazzpianist
Paul Evans, Brits atleet
Paul Evans, Amerikaans zanger en songwriter
Rashad Evans, Amerikaans MMA-vechter
Ray Evans, Amerikaans songwriter
Reg Evans, Australisch acteur
Rhys Owain Evans, beter bekend als Rhys Ifans, Welsh acteur
Robert Evans, Amerikaanse filmproducent, voormalig studiobaas en acteur
Rod Evans, Brits zanger
Ronald Evans, Amerikaans ruimtevaarder
Ronald Mark Evans, Amerikaans hoogleraar en bioloog
Rudulph Evans, Amerikaans beeldhouwer
Sara Evans, Amerikaans countryzangeres
Sean Evans, Amerikaans professioneel worstelaar
Shaun Evans, Brits acteur
Simon Lee Evans, Welsh voetbalscheidsrechter
Snowy Evans, schutter die Manfred von Richthofen doodde in de Eerste Wereldoorlog
Sonia Evans, Brits zangeres, beter bekend als Sonia
Tenniel Evans, Brits acteur
Troy Evans, Amerikaans acteur
Tyrone Evans, Amerikaans professioneel worstelaar
Walker Evans, Amerikaans fotograaf
Warren Evans, Amerikaanse jazz- en rhythm & blues-zanger
William Evans, Brits schaker
Judi Evans Luciano, Amerikaans actrice
Ambrose Evans-Pritchard, Brits redacteur
Edward Evan Evans-Pritchard, Brits antropoloog
Jennifer Evans-van der Harten, Nederlands muzikant en singer-songwriter
Walter Evans-Wentz, Amerikaans theosoof en schrijver
Stuart Lewis-Evans, Brits Formule 1-coureur
David Moule-Evans, Engels componist en dirigent
Lawrence Watt-Evans, Amerikaans schrijver

Sport 
Evansgambiet, een schaakterm, een variant van de Italiaanse opening

Transport 
Evans (motorfiets), een Amerikaans historisch motorfietsmerk

Ziekte 
 Syndroom van Evans, een auto-immuunaandoening

Welshe achternaam